А́вгуст Мю́ллер (): Мюллер, Август (1810—1875) — немецкий зоолог и анатом.
 Мюллер, Август (1848—1892) — немецкий историк и ориенталист.
 Мюллер, Август (1864—1949) — немецкий изобретатель, пионер в производстве контактных линз.
 Мюллер, Август Теодор (1802—1875) — немецкий виолончелист, участник Квартета Мюллеров.